Hrvatska
 Ribnica (Velika Gorica), gradsko naselje Velike Gorice
 Ribnica, zaseok Kruševa kod Obrovca

BiH:
 Ribnica (Kakanj, BiH), naselje u općini Kakanj
 Ribnica (Zavidovići, BiH), naselje u općini Zavidovići
 Ribnica (pritoka Bosne)

Crna Gora:
 Podgorica, glavni grad Crne Gore, nekad se zvao Ribnica
 Ribnica (rijeka u Crnoj Gori), pritoka Morače
 Ribnica (tvrđava), tvrđava u Staroj Varoši u Podgorici na ušću rijeke Ribnice u Moraču

Slovenija:
 Općina Ribnica, općina 
 Ribnica (Ribnica, Slovenija), grad u općini Ribnica
 Ribnica (Pivka, Slovenija), naselje u općini Pivka
 Ribnica (Brežice, Slovenija), naselje u općini Brežice
 Ribnica na Pohorju, općina
 Ribnica (rijeka u Sloveniji), rijeka